Копачоаса има више значења:

 Копачоаса (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Копачоаса (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији